Taz steht für:
 Tas (Fluss), ein Fluss in Russland
 Tarnanzug, die Tarnkleidung der Schweizer Armee
 Taz (Figur), Tasmanian Devil, eine Cartoonfigur der Looney Tunes
 Taz (Musiker), einen Schweizer Rapper
 Taz (Saburai), ein Dorf im osttimoresischen Suco Saburai, Gemeinde Bobonaro
 Taz (Wrestler), einen amerikanischen Wrestler

Taz ist der Familienname von:
 Berkan Taz (* 1998), türkisch-deutscher Fußballspieler

taz steht für:
 Die Tageszeitung, eine deutsche Tageszeitung
 taz Verlags- und Vertriebs GmbH, siehe Taz, die Tageszeitung Verlagsgenossenschaft

TAZ steht als Abkürzung für:
 Temporäre Autonome Zone, nach einem Essay von Hakim Bey
 Transient Absorption Zener Suppressordiode
 Trnavské automobilové závody, einen ehemaligen slowakischen Automobilhersteller
 Tilsiter Allgemeine Zeitung (1881–1943)

TaZ steht für:
 Nickname des polnischen E-Sportlers Wiktor Wojtas

Siehe auch:
 Tatz

TAZ